Leprosy е втори студиен албум на американската дет метъл група Death. Издаден е на 12 август 1988 г. от Combat Records.

Обща информация 
Германското списание „Rock Hard“ класира албума като номер 1 от 25-те най-важни дет метъл албуми. През 2014 г. е преиздаден в луксозно издание. Всички песни са написани от Чък Шулдинър.

Състав 
 Чък Шулдинър – вокали, китара, бас
 Рик Роз – китара
 Бил Андрюс – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Дет
Музикални албуми от 1988 година